1-butyn (etyloacetylen)
 2-butyn (dimetyloacetylen)

Zobacz też 

 Butyny – wieś na Ukrainie